Duniya est un prénom masculin pouvant désigner :

Prénom
, réalisateur de films indien
 (né en 1974), acteur indien

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom indien